Yomogi puede referirse a:

 El Yomogi, un destructor japonés Clase Momi, torpedeado y hundido en 1944; o 
 La Artemisia princeps, planta perenne perteneciente a la familia de las asteráceas.